Le Championnat du monde A de rink hockey masculin est une compétition qui regroupe les meilleures équipes nationales de la planète. Elle a lieu tous les deux ans et est organisée par la World Skate (anciennement Fédération Internationale de Roller Sports ou FIRS) et son Comité international de rink hockey (CIRH).

Rink hockey 
Le rink hockey est une variante du hockey parmi les plus populaires, avec le hockey sur gazon et le hockey sur glace. Il est très populaire dans les pays latins : le Portugal, l'Espagne et l'Italie, où le rink hockey est un sport professionnel, dominent en effet ce sport depuis le début des années 1940. Même si elles gagnent moins souvent contre les grandes nations, les pays tels que la France, le Brésil, l'Allemagne, la Suisse et l'Angleterre (le rink hockey y est un sport encore amateur) sont régulièrement présents dans les grandes compétitions.

Le rink hockey est appelé Hardball Hockey aux États-Unis et RollHockey en Allemagne.

Palmarès

Palmarès par édition

Palmarès par pays

Classement 
Classement de toutes les éditions du championnat du monde A depuis la première édition en 1936 jusqu'en 2017. Aucun classement officiel n'existant, on suivra la méthode utilisée par le CERH pour le classement du championnat d'Europe cadet (13 points pour une 1 place, 11 pour une , 9 pour une , 7 pour une , 6 pour une , 5 pour une , 4 pour une , 3 pour une , 2 pour une , et 1 point pour un classement à partir de la ). Toutefois, au vu du nombre élevé de participants, il est plus significatif d'opérer de la façon suivante : 18 points pour une 1 place, 16 pour une , 14 pour une , 12 pour une , 11 pour une , 10 pour une , 9 pour une , 8 pour une , 7 pour une , 6 pour une , 5 pour une , 4 pour une , 3 pour une , 2 pour une , et 1 point pour un classement à partir de la .
On remarquera que 7 des 10 premières nations sont européennes. Il faut prendre en compte que dans les 12 premières éditions de la compétition, seules des nations européennes participèrent.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 
  Site du CIRH
  Site des championnats du monde A (CIRH)